Ženská čtyřhra US Open 2017 probíhala na přelomu srpna a září 2017. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byla americko-česká dvojice Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, jejíž členky nestartovaly společně. Matteková-Sandsová se turnaje neúčastnila pro dlouhodobé zranění kolena. Deblová světová jednička Šafářová vytvořila třetí nasazený pár s Barborou Strýcovou. V semifinále však podlehly krajankám Lucii Hradecké s Kateřinou Siniakovou.

Lucie Šafářová, Jekatěrina Makarovová, Jelena Vesninová a Martina Hingisová vstoupily do turnaje jako soupeřky o post deblové světové jedničky na žebříčku WTA. Rusky Makarovová s Vesninovou musely postoupit minimálně do finále, ale nejvýše nasazené úřadující olympijské vítězky a wimbledonské šampionky však dohrály ve třetím kole. Semifinálové vyřazení Šafářové postačilo k setrvaní na 1. místě i přes titul Hingisové, která se posunula na druhou příčku se ztrátou 550 bodů.

Vítězem se stal druhý nasazený tchajwansko-švýcarský pár Čan Jung-žan a Martina Hingisová, který ve finále zdolal sedmou nasazenou českou dvojici Lucii Hradeckou a Kateřinu Siniakovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2 a slavily sedmou společnou trofej. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 2 000 bodů a společně si rozdělily částku 675 000 dolarů. Hingisová dosáhla na newyorský debl, když ovládla také soutěž smíšené čtyřhry společně s Jamiem Murraym a celkově si připsala již dvacátou pátou grandslamovou trofej, třináctou z ženské čtyřhry. Pro Čan Jung-žan se jednalo o první grandslamový vavřín, když z předchozích tří finále ženské čtyřhry a jednoho mixového odešla poražená. Hradecká se Siniakovou si zahrály již páté společné finále, ale stejně jako v předchozích čtyřech případech odešly poraženy.

Nasazení párů 
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (3. kolo)
  Čan Jung-žan /  Martina Hingisová (vítězky)
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (semifinále)
  Sania Mirzaová /  Pcheng Šuaj (semifinále)
  Tímea Babosová /  Andrea Hlaváčková (čtvrtfinále)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (2. kolo)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (finále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Abigail Spearsová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (3. kolo)
  Sie Su-wej /  Monica Niculescuová (3. kolo)
  Kristina Mladenovicová /  Anastasija Pavljučenkovová (3. kolo)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (čtvrtfinále)
  Makoto Ninomijová /  Renata Voráčová (1. kolo)
  Nao Hibinová /  Alicja Rosolská (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2017